Venyukovioidea zijn een groep van Therapsida behorend tot de Anomodontia. Het waren herbivoren met het formaat van een eekhoorn tot bever. Ze leefden tijdens het Laat-Perm op het noordelijke supercontinent Laurasia.

Fossiele vondsten 
De Venyukovioidea zijn bekend van fossielen uit Europees Rusland. Er zijn vier geslachten beschreven: Otsheria, Suminia, Ulemica en Venyukovia. Van Suminia zijn meerdere grotendeels complete skeletten gevonden. De overige geslachten zijn slechts bekend van delen van de kaak en schedel.

Kenmerken 
Suminia was de kleinste vorm van de Venyukovioidea en met een lengte van ongeveer dertig centimeter met een twintig centimeter lange staart had dit dier het formaat van een eekhoorn. De lichaamsbouw van Suminia is goed bekend en het was vermoedelijk aangepast aan het klimmen in bomen. De andere Venyukovioidea waren groter met schedellengtes van 11 (Otsheria), 12 (Venyukovia) en 15 (Ulemica) centimeter. De kopromplengte van deze vormen zal vergelijkbaar zijn met dan van een hedendaagse alpenmarmot tot kleine bever. Alle Venyukovioidea voedden zich met planten.

Verwantschap 
De Venyukovioidea werden aanvankelijk geduid als een van de twee basale groepen binnen de Anomodontia, naast de Dromasauria van het zuidelijke supercontinent Gondwana. Vondsten in de jaren negentig van de twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw hebben nieuwe inzichten gegeven over de verwantschap van de Anomodontia uit het Perm. De Venyukovioidea bleken een minder basale positie binnen de Anomodontia innemen en deel uitmaken van de brede evolutionaire radiatie binnen de Anomodontia in het Midden-Perm, naast de Anomocephaloidea, "Dromasauria" en Chainosauria. De verwantschap van de Venyukovioidea met de andere Anomodontia wordt in onderstaand cladogram weergegeven:

Anomodontia
Perm